

События 
 Отражение гуситами четвёртого крестового похода. Победа при Тахове. Вторжение в Силезию, Баварию, Австрию, Франконию и Саксонию. Победа при Цветле (Австрия).
 В городе Тур (Франция) началось строительство фасада собора Сен-Гатьен в стиле пламенеющей готики.
 Вторая вспышка эпидемии чумы на Руси.
 Январь — Китайский полководец Ван Тун направил к Ле Лою посла с просьбой о перемирии. В Зиа-лэме (на левом берегу Красной реки) в ставке Ле Лоя Ван Тун намечает сроки отвода своих войск. Февраль — Сдалась крепость Диеу-зиеу. Март — Нгуен Чай прибыл к крепости Там-зианг, обратился к гарнизону с письмом и начал переговоры. 2 апреля — Там-зианг сдалась.
 Через Гуанси послана китайская армия Лю Шэна (70 тыс.), вторая армия шла через Юньнань (80 тыс.). Начало октября — Армия Лю Шэна перешла границу. 8 октября — 3 ноября — Сражение у Ти-ланга. Армия Лю Шэна уничтожена по частям. Гибель Лю Шэна, военачальника Лян Мина. Военачальник Цуй Цзюй, министр Хуан Фу взяты в плен. Советник Ли Цин покончил с собой. Командование второй китайской армии решило отойти в Китай. Началось повальное бегство, вьетнамцы, преследуя врага, уничтожили более 20 тыс. солдат. 12 декабря — Капитуляция Ван Туна в Тханг-лаунге.
 Португальский мореплаватель Диего де Сильвеш открывает Азорские острова.
 Бернардин Сиенский предстал в Риме перед судом, обвиняемый в ереси, но был оправдан.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1427 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1427 году
 9 июня — Кирилл Белозерский (родился в 1337 году), православный религиозный деятель, преподобный Русской церкви.

См. также